Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями (— титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 18 февраля 2012 года. Титулярная диакония принадлежит церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной в районе Рима Кампителли, недалеко от Римского форума и над Мамертинской тюрьмой.

30 августа 2018 года обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. В момент обрушения церковь была закрыта для посещения. Данных о пострадавших нет..

Список кардиналов-дьяконов титулярной диаконии Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями 
 Франческо Коккопальмерио (18 февраля 2012 — 4 марта 2022), титулярная диакония pro hac vice (4 марта 2022 — по настоящее время).

Примечания

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на www.gcatholic.org.

Иосиф Обручник